Комо́к:

 То же, что и .
 Комок, Аркадий Иванович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 «Комок» - сибирская газета, издававшаяся с 1992 по 2008 годы. 
 Комок (сленг) - маленький магазин, киоск.
Так же комок - сокращение от коммутатор в IT сфере (сленг)

Примечания